
Termin -{Moco}- ima više značenja.

 Molibdenski kofaktor, enzimki kofaktor
 -{Kerodon rupestris}- (), brazilski glodar